Bernard Sobel (1935-), un metteur en scène et réalisateur français.
 Dava Sobel (née en 1947), écrivain américain,
 Herbert Sobel (1912-1987), un officier de l'armée américaine.
 Janet Sobel (1894–1968), une artiste américaine d'origine ukrainienne.
 Robert Sobel (1931-1999), un écrivain, économiste et professeur d'histoire américain.

Voir aussi 
 en traitement d'image : Filtre de Sobel